Гран-при Австрии 1976 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 15 августа 1976 года на трассе Остеррайхринг.

Накануне этапа команда «Феррари» объявила, что прекращает участие в чемпионате мира в знак протеста против отмены дисквалификации Джеймса Ханта на Гран-при Испании. «Энсайн» заменил ушедшего из «Формулы-1» Криса Эймона на Ханса Биндера, а RAM вернул в свои ряды Лориса Кесселя. Поул завоевал Джеймс Хант, но на старте его обошли Джон Уотсон и Ронни Петерсон. После жёсткой схватки за лидерство на первых кругах на первое место вышел Уотсон, который в итоге одержал победу, ставшую единственной в «Формуле-1» для его команды «Пенске».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-2 Джон Уотсон

3-9 Ронни Петерсон

10 Джоди Шектер

11 Ронни Петерсон

12-54 Джон Уотсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии